Geocodificarea (sau geocodarea) este procesul de atribuire al coordonatelor geografice (longitudine-latitudine) unor puncte de pe o hartă (direcții, locații etc.). Coordonatele geografice produse pot fi utilizate pentru localizarea unui punct de pe hartă printr-un sistem SIG.

Legături externe
 Geocodificare, baze de date geografice
 Despre geocodificare  (spaniolă)

Repere geografice